Euxè, escriptor grec 
 Euxè d'Heraclea, filòsof pitagòric grec